Thunemann ist der Familienname folgender Personen:

 Florian Thunemann (* 1980), deutscher Schauspieler
 Klaus Thunemann (* 1937), deutscher Fagottist

Siehe auch:
 Thünemann